Planine može značiti:
 Planine, kopnena uzvišenja u reljefu
 Planine (roman), djelo Petra Zoranića iz 16. st.